

Клірвотер — муніципальний район у провінції Альберта.
 Клірвотер — окружний муніципалітет у провінції Британська Колумбія.
 Клірвотер — подвійний ударний кратер, заповнений водою у провінції Квебек.

Клірвотер — озеро, розташоване в регіоні Кентербері.

Клірвотер — місто, штат Флорида.
 Клірвотер — місто, штат Канзас.
 Клірвотер — місто, штат Міннесота.
 Клірвотер — селище, штат Небраска.
 Клірвотер — переписна місцевість, штат Південна Кароліна.
 Клірвотер — річка, права притока річки Снейк, штат Айдахо.
 Клірвотер — округи:
 Клірвотер — округ (графство) у штаті Айдахо.
 Клірвотер — округ (графство) у штаті Міннесота.

Інше 
 «Клірвотер» — фестиваль чистої води у США.